Hugin – nome alternativo di Huginn, uno dei due corvi della mitologia norrena
Hugin – nome di un software libero, o anche "open source"
Classe Hugin – due serie di unità navali della Svenska marinen
Classe Hugin (cacciatorpediniere) – serie di due cacciatorpediniere entrati in servizio nel 1910
Classe Hugin (pattugliatore) – serie di 16 pattugliatori entrati in servizio tra il 1978 e il 1982